Antonin Guigonnat (ur. 2 lipca 1991 w Ambilly) – francuski biathlonista, trzykrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2010 roku biorąc udział w mistrzostwach świata juniorów w Torsby. Zdobył tam srebrny medal w sztafecie, w biegu indywidualnym zajął 39. miejsce, w sprincie był osiemnasty, a w biegu pościgowym dwunasty. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti zajął między innymi czwarte miejsce w sztafecie i 26. w biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 20 marca 2014 roku w Oslo, gdzie zajął 43. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczył 8 lutego 2015 roku w Novym Měscie, zajmując 25. miejsce w biegu pościgowym. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 15 grudnia 2017 roku w Le Grand-Bornand, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go tylko Johannes Thingnes Bø z Norwegii i kolejny Francuz - Martin Fourcade. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2018/2019, kiedy zajął jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Östersund w 2019 roku wywalczył srebrny medal w biegu masowym. Rozdzielił tam na podium Włocha Dominika Windischa i Austriaka Juliana Eberharda. Na tej samej imprezie był też szósty w sztafecie mężczyzn. Rok wcześniej wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie był między innymi piąty w sztafecie oraz dziewiętnasty w biegu pościgowym i biegu masowym. Ponadto podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobył złoty medal w sztafecie mieszanej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
(indywidualnie)

(drużynowo)

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy biathloniści
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991